

Astronomia 
 R6 – sottoclasse della classificazione stellare

Chimica 
 R6 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Trasporti 
 R6 – tangenziale di Malines (Belgio)
 R6 – autostrada del Kosovo

Veicoli 
 Yamaha YZF-R6 – motocicletta della Yamaha
 Renault 6 – automobile della Renault
 R6 – sigla usata per identificare la Rover serie 100 durante la sua progettazione (1987-1990)

Videogiochi 

 R6 – sigla spesso usata per fare riferimento alla celebre saga di videogames "Rainbow Six"